Курчала (Курчали) — уничтоженное селение, располагавшееся на севере современного Урус-Мартановского района Чечни.

География 
Село располагалось на правом берегу реки Сунжи, у впадение в неё реки Гехи, в 9 километрах к западу от города Грозного и в 6 км к северу от районного центра Урус-Мартан.

История 

Селение основано в XVI—XVIII веках выходцами из горного Курчали.

В основу названия населённого пункта Курчала легло названия чеченского тайпа Курчалой.

В январе 1825 года Н. В. Греков собрал отряд, состоявший из части грозненского гарнизона, чтобы наказать непокорный аул Гехи.

По данным чиновника П. М. Сахно-Устимовича, состоявшего при А. П. Ермолове, селение Курчала находилось на реке Гехи, которая впадает в Сунжу чуть выше Алхан-Юрта. Старый Курчалой был разрушен 12 апреля 1826 года в результате штурма.

10 апреля войска А. П. Ермолова прибыли к селению Алхан-Юрт и тотчас небольшая часть пехоты на каюках переправилась на правый берег Сунжи. Была сожжена деревня Курчали, жители которой оказали упорное сопротивление.

В 1834 году начальник Военно-топографического депо И. Ф. Бларамберг указывал, что селения на реке Гехи (Нуарик , Малага, Гехи) были разрушенны неоднократными атаками. В окрестностях есть масса мелких посёлков, в которых живут выходцы из Гехи — Дихинкач-юрт, Мирзахан-юрт, Сайтан-юрт, Курчала.

Впоследствии жители села Курчала были расселены в соседние аулы Алхан-Юрт и т. д.

На месте бывшего села сохранилось старое кладбище с покосившимися надмогильными плитами.

См. также 
 Курчал

Примечания

Ссылки 
 Восточная литература. Мычкизы

ВП:Неточные координаты
Населённые пункты Урус-Мартановского района